Stieglitz, es un apellido que puede hacer referencia o estar asociado a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Alexander von Stieglitz (1814-1884), banquero, industrial, mecenas, y filántropo, barón del Imperio ruso.
 Alfred Stieglitz (1864-1946), fotógrafo estadounidense, de origen judío-alemán.
 Joseph Stiglitz (1943-), también conocido como Joseph Eugene Stiglitz, economista y profesor estadounidense.
 Julius Stieglitz (1867-1937), químico estadounidense, de origen judío-alemán.
 Katherine Stieglitz (1898-1971), también conocida como Katherine Stieglitz Stearns, fotógrafa estadounidense y promotora de arte moderno, e hija de Alfred Stieglitz.
 Hirsch Bernhard Stieglitz, judío-alemán casado con Edel Elisabeth Stieglitz, y padre de quien fuera Ludwig von Stieglitz. 
 Ludwig von Stieglitz (1779-1843), comerciante ruso-judío, y fundador de la casa bancaria Stieglitz & Company. 
 Robert Stieglitz (1981-), también conocido como Sergey Shtikhlits, boxeador alemán nacido en Rusia.
 Sylvia von Stieglitz (1955-), política alemana (FDP).